Le mot correcteur peut avoir plusieurs significations :
 correcteur, un gouverneur romain sous le Bas-Empire romain ;
 correcteur, une personne qui corrige des copies lors d'examens ou de concours dans l'enseignement ;
 dans l'imprimerie, l'édition, la presse, l'audiovisuel, sur le Web et en général dans tous les secteurs de la communication utilisant l'écriture, correcteur, correcteur d'épreuves, lecteur-correcteur ou encore correcteur-réviseur, une personne dont le rôle est de contrôler le respect des règles orthographiques, typographiques, la cohérence et la lisibilité, etc. ;
 en saisie de texte sur papier, par écriture manuscrite ou dactylographique, le mot correcteur est présent dans le nom de plusieurs outils qui permettent de masquer des fautes avec une substance généralement blanche (couleur ordinaire du papier) et de récrire correctement par-dessus : correcteur liquide, ruban correcteur et stylo correcteur ;
 en informatique, 
 correcteur (grammatical ou orthographique), un programme informatique qui permet de repérer certaines fautes ou erreurs par comparaison avec une base de données intégrée et modifiable ;
 code correcteur, code qui permet de détecter des erreurs de transmission et si besoin de les corriger ;
 en automatique, pour la régulation d'un système dynamique contrôlé en boucle fermée, correcteur, un mécanisme chargé de déterminer le signal de commande ;
 en optique, verre correcteur, un verre qui permet de corriger les troubles de la vision ;
 un correcteur ou maquillage correcteur permet de cacher des imperfections de la peau sur le visage.

Voir aussi